Дычко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Дычко, Владимир Викторович (род. 1972) — украинский футболист
 Дычко, Иван Фёдорович (род. 1990) — казахстанский боксёр.
 Дычко, Леся Васильевна (род. 1939) — советский и украинский композитор, народная артистка Украины.